— японская фамилия. Известные носители:
 Эгути, Кацуя (род. 1965) — японский геймдизайнер, продюсер.
 Эгути, Миса (род. 1992) — японская теннисистка.
 Эгути, Такахито (род. 1971) — японский композитор и аранжировщик.
 Эгути, Такуя (род. 1987) — японский сэйю.